Nassau kan het volgende betekenen:

Geografie 
 Nassau (Bahama's), de hoofdstad van de Bahama's
 Nassau (Cookeilanden), een van de Noordelijke Cookeilanden
 Nassau (provincie), een voormalige provincie van Pruisen
 Hertogdom Nassau, een voormalige regio in Duitsland
 Graafschap Nassau, een graafschap in het Heilige Roomse Rijk
 Nassau (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota.
 Nassau County (New York), een graafschap (county) in de Amerikaanse staat New York
 Nassau (Duitsland), een stad in Rijnland-Palts, waarnaar het land Nassau en het vorstengeslacht genoemd zijn
 Nassau (Indonesië), een onderdistrict van het regentschap Toba Samosir in de provincie Noord-Sumatra

Personen 
 Huis Nassau, een Duits vorstengeslacht, waarvan onder meer het Nederlandse koningshuis en de Luxemburgse groothertogelijke familie afstammen
 Hendrik Jan Nassau, een Nederlands publicist en letterkundige

Forten 
 Fort Nassau (doorverwijspagina)

Overige betekenissen 
 Nassaublauw

Zie ook 
Willem van Nassau (doorverwijspagina)
Willem van Oranje-Nassau (doorverwijspagina)